Cette page recense les gouvernements du Land de Hesse () depuis la création de la Grande-Hesse par les autorités américaines d'occupation en .

Historique

Voir aussi

Articles connexes 
 Gouvernement régional de Hesse
 Ministre-président de Hesse
 Landtag de Hesse

Liste en rapport avec l'Allemagne
 
Hesse